Poljice – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Kakanj
 Poljice – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Maglaj
 Poljice – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Drvar
 Poljice – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w gminie Lukavac
 Poljice – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Foča
 Poljice Popovo – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Trebinje

 Poljice – wieś w Chorwacji, w żupanii dubrownicko-neretwiańskiej, w gminie Konavle
 Poljice – wieś w Chorwacji, w żupanii licko-seńskiej, w gminie Udbina
 Belajske Poljice – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w gminie Barilović
 Mrežničke Poljice – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w mieście Duga Resa